

Biografia 
Gontrano fu il figlio maggiore di Roberto III (chiamato anche Rutpert III), conte di Wormsgau e dell'Alto Reno, appartenente alla dinastia robertingia, e sua moglie Viltrude (Waldrada) d'Orléans. 

Gontrano successe suo padre dopo la sua morte nell'834 come conte a Wormsgau, ma morì nell'837, probabilmente senza discendenti. A lui succedette suo fratello Roberto IV detto il Forte, che, tuttavia, migrò nel regno dei Franchi Occidentali nell'840 e cedette il Wormsgau al cognato Walaho IV.

Ascendenza

Collegamenti esterni 

 Guntram, in Genealogy Middle Ages 
 Roberto III, conte nell'Alto Reno, su Genealogie Mittelalter 
Morti nell'837
Nati nell'815
Robertingi